Департамент Верхняя Савойя региона Овернь — Рона — Альпы состоит из 17 кантонов и 4 округов.

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхняя Савойя уменьшилось с 34 до 17, причём только 10 кантонов сохранили своё название. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы в кантонах Бонвиль, Эвиан-ле-Бэн, Фаверж и Ле-Рош-сюр-Форон есть коммуны из разных округов. Самым населённым является кантон Сен-Жюльен-ан-Женевуа.

В списке представлены кантоны департамента Верхняя Савойя, возможна сортировка по всем параметрам. Информация о населении, площади и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Примечания 

 
Верхняя Савойя